Роксолана:
 Роксолана (ок. 1502 или ок. 1505—1558) — жена турецкого султана Сулеймана Великолепного.
 «Роксолана» — исторический роман П. А. Загребельного.
 «Роксолана» — украинский телесериал 1996 года.
 «Роксоляна» — украинский исторический роман О. Назарука 1930 года.

См. также 
 Ринопитек Рокселанов (Rhinopithecus roxellanae) — вид обезьян в Китае, чье латинское наименование образовано от имени Роксоланы
 Роксоланы